Fiodor Gusiew (generał) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa, generał major
 Fiodor Gusiew (oficer) – radziecki oficer, dowódca Bazy Marynarki Wojennej (1952-1954)